Zäuner ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Zäuner (* 1957), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Josef Zäuner (1890–1950), bayerischer Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Zeuner